Олекса́ндр Сергі́йович Бережанський (  — ) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1976 року в селі Ланцеве (Більмацький район, Запорізька область). 1991-го закінчив 9 класів Ланцівської школи. У 1994 році вступив до Приморського сільськогосподарського училища. 1994 року він поховав батька, через 3 роки померла мама. З того часу на його плечі лягло виховання молодших брата та сестри. З 1994 по 1996 рік проходив службу в Збройних Силах України; по поверненні працював у фермерських господарствах «Віктор», «Яна». У 2000 році створив власну сім'ю; народився син Сергій, 2008-го — син Богдан.

Восени 2016 року пішов захищати кордони нашої Батьківщини; старший солдат, військовослужбовець механізованого батальйону 53-ї бригади.

Загинув 26 серпня 2018 року поблизу селиша Кримське (Новоайдарський район) внаслідок підриву мінно-вибухового пристрою. Тоді ж загинув солдат Сергій Левченко, ще один вояк зазнав травмування.

28 серпня 2018 року похований в селі Ланцеве.

Нагороди та вшанування 
 указом Президента України № 411/2018 від 5 грудня 2018 2018 року «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкового виконання військового обов'язку» — нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно)

Примітки

Джерела 
 Бережанський Олександр Сергійович  // Книга пам'яті
 18 загиблих воїнів серпня-2018 
 З воїном 53-ї ОМБр Олександром Бережанським, який загинув 26 серпня внаслідок підриву на міні, попрощалися в Запорізькій області
 Старший солдат Олександр Бережанський

Уродженці Більмацького району
Померли в Новоайдарському районі
Поховані в Більмацькому районі